Бирманское письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для записи бирманского, монского, шанского языков, языка падаунг, каренских языков в Мьянме, а также языков айтон и пхаке в Северо-Восточной Индии. Также они используются для записи пали и санскрита в бирманских текстах.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Бирманское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+100x
| title="U+1000: MYANMAR LETTER KA" | 
| title="U+1001: MYANMAR LETTER KHA" | 
| title="U+1002: MYANMAR LETTER GA" | 
| title="U+1003: MYANMAR LETTER GHA" | 
| title="U+1004: MYANMAR LETTER NGA" | 
| title="U+1005: MYANMAR LETTER CA" | 
| title="U+1006: MYANMAR LETTER CHA" | 
| title="U+1007: MYANMAR LETTER JA" | 
| title="U+1008: MYANMAR LETTER JHA" | 
| title="U+1009: MYANMAR LETTER NYA" | 
| title="U+100A: MYANMAR LETTER NNYA" | 
| title="U+100B: MYANMAR LETTER TTA" | 
| title="U+100C: MYANMAR LETTER TTHA" | 
| title="U+100D: MYANMAR LETTER DDA" | 
| title="U+100E: MYANMAR LETTER DDHA" | 
| title="U+100F: MYANMAR LETTER NNA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+101x
| title="U+1010: MYANMAR LETTER TA" | 
| title="U+1011: MYANMAR LETTER THA" | 
| title="U+1012: MYANMAR LETTER DA" | 
| title="U+1013: MYANMAR LETTER DHA" | 
| title="U+1014: MYANMAR LETTER NA" | 
| title="U+1015: MYANMAR LETTER PA" | 
| title="U+1016: MYANMAR LETTER PHA" | 
| title="U+1017: MYANMAR LETTER BA" | 
| title="U+1018: MYANMAR LETTER BHA" | 
| title="U+1019: MYANMAR LETTER MA" | 
| title="U+101A: MYANMAR LETTER YA" | 
| title="U+101B: MYANMAR LETTER RA" | 
| title="U+101C: MYANMAR LETTER LA" | 
| title="U+101D: MYANMAR LETTER WA" | 
| title="U+101E: MYANMAR LETTER SA" | 
| title="U+101F: MYANMAR LETTER HA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+102x
| title="U+1020: MYANMAR LETTER LLA" | 
| title="U+1021: MYANMAR LETTER A" | 
| title="U+1022: MYANMAR LETTER SHAN A" | 
| title="U+1023: MYANMAR LETTER I" | 
| title="U+1024: MYANMAR LETTER II" | 
| title="U+1025: MYANMAR LETTER U" | 
| title="U+1026: MYANMAR LETTER UU" | 
| title="U+1027: MYANMAR LETTER E" | 
| title="U+1028: MYANMAR LETTER MON E" | 
| title="U+1029: MYANMAR LETTER O" | 
| title="U+102A: MYANMAR LETTER AU" | 
| title="U+102B: MYANMAR VOWEL SIGN TALL AA" | 
| title="U+102C: MYANMAR VOWEL SIGN AA" | 
| title="U+102D: MYANMAR VOWEL SIGN I" | 
| title="U+102E: MYANMAR VOWEL SIGN II" | 
| title="U+102F: MYANMAR VOWEL SIGN U" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+103x
| title="U+1030: MYANMAR VOWEL SIGN UU" | 
| title="U+1031: MYANMAR VOWEL SIGN E" | 
| title="U+1032: MYANMAR VOWEL SIGN AI" | 
| title="U+1033: MYANMAR VOWEL SIGN MON II" | 
| title="U+1034: MYANMAR VOWEL SIGN MON O" | 
| title="U+1035: MYANMAR VOWEL SIGN E ABOVE" | 
| title="U+1036: MYANMAR SIGN ANUSVARA" | 
| title="U+1037: MYANMAR SIGN DOT BELOW" | 
| title="U+1038: MYANMAR SIGN VISARGA" | 
| title="U+1039: MYANMAR SIGN VIRAMA" | 
| title="U+103A: MYANMAR SIGN ASAT" | 
| title="U+103B: MYANMAR CONSONANT SIGN MEDIAL YA" | 
| title="U+103C: MYANMAR CONSONANT SIGN MEDIAL RA" | 
| title="U+103D: MYANMAR CONSONANT SIGN MEDIAL WA" | 
| title="U+103E: MYANMAR CONSONANT SIGN MEDIAL HA" | 
| title="U+103F: MYANMAR LETTER GREAT SA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+104x
| title="U+1040: MYANMAR DIGIT ZERO" | 
| title="U+1041: MYANMAR DIGIT ONE" | 
| title="U+1042: MYANMAR DIGIT TWO" | 
| title="U+1043: MYANMAR DIGIT THREE" | 
| title="U+1044: MYANMAR DIGIT FOUR" | 
| title="U+1045: MYANMAR DIGIT FIVE" | 
| title="U+1046: MYANMAR DIGIT SIX" | 
| title="U+1047: MYANMAR DIGIT SEVEN" | 
| title="U+1048: MYANMAR DIGIT EIGHT" | 
| title="U+1049: MYANMAR DIGIT NINE" | 
| title="U+104A: MYANMAR SIGN LITTLE SECTION" | 
| title="U+104B: MYANMAR SIGN SECTION" | 
| title="U+104C: MYANMAR SYMBOL LOCATIVE" | 
| title="U+104D: MYANMAR SYMBOL COMPLETED" | 
| title="U+104E: MYANMAR SYMBOL AFOREMENTIONED" | 
| title="U+104F: MYANMAR SYMBOL GENITIVE" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+105x
| title="U+1050: MYANMAR LETTER SHA" | 
| title="U+1051: MYANMAR LETTER SSA" | 
| title="U+1052: MYANMAR LETTER VOCALIC R" | 
| title="U+1053: MYANMAR LETTER VOCALIC RR" | 
| title="U+1054: MYANMAR LETTER VOCALIC L" | 
| title="U+1055: MYANMAR LETTER VOCALIC LL" | 
| title="U+1056: MYANMAR VOWEL SIGN VOCALIC R" | 
| title="U+1057: MYANMAR VOWEL SIGN VOCALIC RR" | 
| title="U+1058: MYANMAR VOWEL SIGN VOCALIC L" | 
| title="U+1059: MYANMAR VOWEL SIGN VOCALIC LL" | 
| title="U+105A: MYANMAR LETTER MON NGA" | 
| title="U+105B: MYANMAR LETTER MON JHA" | 
| title="U+105C: MYANMAR LETTER MON BBA" | 
| title="U+105D: MYANMAR LETTER MON BBE" | 
| title="U+105E: MYANMAR CONSONANT SIGN MON MEDIAL NA" | 
| title="U+105F: MYANMAR CONSONANT SIGN MON MEDIAL MA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+106x
| title="U+1060: MYANMAR CONSONANT SIGN MON MEDIAL LA" | 
| title="U+1061: MYANMAR LETTER SGAW KAREN SHA" | 
| title="U+1062: MYANMAR VOWEL SIGN SGAW KAREN EU" | 
| title="U+1063: MYANMAR TONE MARK SGAW KAREN HATHI" | 
| title="U+1064: MYANMAR TONE MARK SGAW KAREN KE PHO" | 
| title="U+1065: MYANMAR LETTER WESTERN PWO KAREN THA" | 
| title="U+1066: MYANMAR LETTER WESTERN PWO KAREN PWA" | 
| title="U+1067: MYANMAR VOWEL SIGN WESTERN PWO KAREN EU" | 
| title="U+1068: MYANMAR VOWEL SIGN WESTERN PWO KAREN UE" | 
| title="U+1069: MYANMAR SIGN WESTERN PWO KAREN TONE-1" | 
| title="U+106A: MYANMAR SIGN WESTERN PWO KAREN TONE-2" | 
| title="U+106B: MYANMAR SIGN WESTERN PWO KAREN TONE-3" | 
| title="U+106C: MYANMAR SIGN WESTERN PWO KAREN TONE-4" | 
| title="U+106D: MYANMAR SIGN WESTERN PWO KAREN TONE-5" | 
| title="U+106E: MYANMAR LETTER EASTERN PWO KAREN NNA" | 
| title="U+106F: MYANMAR LETTER EASTERN PWO KAREN YWA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+107x
| title="U+1070: MYANMAR LETTER EASTERN PWO KAREN GHWA" | 
| title="U+1071: MYANMAR VOWEL SIGN GEBA KAREN I" | 
| title="U+1072: MYANMAR VOWEL SIGN KAYAH OE" | 
| title="U+1073: MYANMAR VOWEL SIGN KAYAH U" | 
| title="U+1074: MYANMAR VOWEL SIGN KAYAH EE" | 
| title="U+1075: MYANMAR LETTER SHAN KA" | 
| title="U+1076: MYANMAR LETTER SHAN KHA" | 
| title="U+1077: MYANMAR LETTER SHAN GA" | 
| title="U+1078: MYANMAR LETTER SHAN CA" | 
| title="U+1079: MYANMAR LETTER SHAN ZA" | 
| title="U+107A: MYANMAR LETTER SHAN NYA" | 
| title="U+107B: MYANMAR LETTER SHAN DA" | 
| title="U+107C: MYANMAR LETTER SHAN NA" | 
| title="U+107D: MYANMAR LETTER SHAN PHA" | 
| title="U+107E: MYANMAR LETTER SHAN FA" | 
| title="U+107F: MYANMAR LETTER SHAN BA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+108x
| title="U+1080: MYANMAR LETTER SHAN THA" | 
| title="U+1081: MYANMAR LETTER SHAN HA" | 
| title="U+1082: MYANMAR CONSONANT SIGN SHAN MEDIAL WA" | 
| title="U+1083: MYANMAR VOWEL SIGN SHAN AA" | 
| title="U+1084: MYANMAR VOWEL SIGN SHAN E" | 
| title="U+1085: MYANMAR VOWEL SIGN SHAN E ABOVE" | 
| title="U+1086: MYANMAR VOWEL SIGN SHAN FINAL Y" | 
| title="U+1087: MYANMAR SIGN SHAN TONE-2" | 
| title="U+1088: MYANMAR SIGN SHAN TONE-3" | 
| title="U+1089: MYANMAR SIGN SHAN TONE-5" | 
| title="U+108A: MYANMAR SIGN SHAN TONE-6" | 
| title="U+108B: MYANMAR SIGN SHAN COUNCIL TONE-2" | 
| title="U+108C: MYANMAR SIGN SHAN COUNCIL TONE-3" | 
| title="U+108D: MYANMAR SIGN SHAN COUNCIL EMPHATIC TONE" | 
| title="U+108E: MYANMAR LETTER RUMAI PALAUNG FA" | 
| title="U+108F: MYANMAR SIGN RUMAI PALAUNG TONE-5" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+109x
| title="U+1090: MYANMAR SHAN DIGIT ZERO" | 
| title="U+1091: MYANMAR SHAN DIGIT ONE" | 
| title="U+1092: MYANMAR SHAN DIGIT TWO" | 
| title="U+1093: MYANMAR SHAN DIGIT THREE" | 
| title="U+1094: MYANMAR SHAN DIGIT FOUR" | 
| title="U+1095: MYANMAR SHAN DIGIT FIVE" | 
| title="U+1096: MYANMAR SHAN DIGIT SIX" | 
| title="U+1097: MYANMAR SHAN DIGIT SEVEN" | 
| title="U+1098: MYANMAR SHAN DIGIT EIGHT" | 
| title="U+1099: MYANMAR SHAN DIGIT NINE" | 
| title="U+109A: MYANMAR SIGN KHAMTI TONE-1" | 
| title="U+109B: MYANMAR SIGN KHAMTI TONE-3" | 
| title="U+109C: MYANMAR VOWEL SIGN AITON A" | 
| title="U+109D: MYANMAR VOWEL SIGN AITON AI" | 
| title="U+109E: MYANMAR SYMBOL SHAN ONE" | 
| title="U+109F: MYANMAR SYMBOL SHAN EXCLAMATION" | 
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

Вариационные последовательности 
Блок содержит шестнадцать вариационных последовательностей, определённых для стандартизированных вариантов. Они используют  (VS01) для обозначения букв с точками, используемых в языках кхамти, айтон и пхаке. Примечание: правильное отображение зависит от шрифта. Например, шрифт Padauk поддерживает некоторые формы с точками.

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Расширенное бирманское письмо — A
 Расширенное бирманское письмо — B

Примечания